Okręty US Navy o nazwie USS  "Wright", (nazwa pierwszego pochodzi od Orville Wright, drugiego od jego i jego brata Wilbura):
 Pierwszy "Wright" (AV-1) został zwodowany w 1920 jako tender samolotów następnie przerobiony na tender wodnosamolotów i jako taki używany do 1944, kiedy został przerobiony na okręt - kwaterę dowodzenia (ang. headquarters ship) AG-79 i przemianowany na "San Clemente" w 1945, złomowany w 1946.

 Drugi "Wright" (CVL-49) był lekkim lotniskowcem przyjętym do służby w 1947, przerobiony na okręt dowodzenia (ang. command ship) i przyjęty powtórnie do służby jako CC-2 w 1962, wycofany ze służby w 1970.
Wright